

Religion 
En mythologie et dans la religion, la résurrection est le retour de la mort à la vie. Dans la religion chrétienne, le terme résurrection est principalement lié à Jésus-Christ.

La résurrection d’entre les morts décrit, dans la doctrine et la théologie de diverses religions, un événement par lequel une ou des personnes ressuscitent (c'est-à-dire sont ramenées à la vie).

Jeu vidéo 

 Rise 2: Resurrection, jeu vidéo de PC sorti le  ;
 Alien Resurrection, jeu vidéo sorti le  aux États-Unis ;
 Momie : La Résurrection, jeu de rôle.

Littérature

Roman 

 Résurrection, roman de l'écrivain russe Léon Tolstoï paru en 1899 ;
 , roman de l'écrivain Paul S. Kemp paru en 2005 dans la série des Royaumes oubliés.

Bande dessinée 

 Résurrection, quatrième tome de la série de bande dessinée Les Ailes de plomb ;
 Résurrection, troisième tome de la série de bande dessinée Les Cosmonautes du futur ;
 Résurrection, premier tome de la série de bande dessinée Requiem, Chevalier Vampire ;
 Résurrection, premier tome de la série de bande dessinée Le Spirit publiée aux éditions Panini.

Presse 

 Résurrection, bimestriel catholique d'actualité et de formation.

Arts graphiques 
 Résurrection, fresque dans la basilique Saint-François d'Assise ;
 Résurrection, vitrail de Paolo Uccello dans la cathédrale de Florence.
 La Résurrection des morts, gravure réalisée par Maître CC.
 Résurrection, triptyque peint par Peter Paul Rubens.
 Résurrection, tableau peint par Marc Chagall.
 La Résurrection, vitrail de l'artiste allemand Gerhard Remisch, datant du  et aujourd'hui exposé au Victoria and Albert Museum à Londres.

Cinéma 
 , court métrage américain de D. W. Griffith sorti en 1909 ;
 Résurrection, film d'Henri Desfontaines sorti en 1910 ;
 Résurrection, film français d'André Calmettes et Henri Desfontaines sorti en 1910 ;
 , film de Mario Caserini sorti en 1917 ;
 Résurrection, film français de Marcel L'Herbier sorti en 1923 ;
 Résurrection, film muet américain d'Edwin Carewe d'après Tolstoï sorti en 1927 ; ()
 , film américain d'Edwin Carewe d'après Tolstoï sorti en 1931 ; ()
 , film italien d'Alessandro Blasetti sorti en 1931 ;
 , film d' et  sorti en 1931 ;
 Résurrection (We Live Again), film américain de Rouben Mamoulian sorti en 1934 ;
 , film mexicain de Sara García sorti en 1943 ;
 , film italien de Flavio Calzavara d'après Tolstoï sorti en 1944 ;
 Résurrection (Auferstehung), film germano-franco-italien de Rolf Hansen d'après Tolstoï sorti en 1958 ;
 Résurrection () est un film soviétique réalisé par Mikhail Schweitzer, sorti en 1960 ;
 , film britannique de David Giles sorti en 1968 ;
 Résurrection, film américain de Daniel Petrie sorti en 1980 ;
 Résurrection, film américain de Russell Mulcahy sorti en 1999 ;
 Résurrection, drame des frères Taviani sorti en 2001 ;
 Résurrection, court-métrage de Jeremy Rosenstein sorti en 2012 ;
 Résurrection (), film allemand de  sorti en 2013.

Voir également 
 Resurrected, drame de Paul Greengrass sorti en 1989 ;
 Alien, la résurrection, film de Jean-Pierre Jeunet sorti en 1997 ;
 , film américain de Marc Evans sorti en 1997 ;
 Halloween : Resurrection, film de Rick Rosenthal sorti en 2002 ;
 Tupac: Resurrection, documentaire de Lauren Lazin sorti en 2003 ;
 Insurrection/résurrection, film français de Pierre Merejkowsky sorti en 2004 ;
 La Résurrection, film américain sorti en 2013 ;
  (La Résurrection du Christ), autre nom de Risen, film de Kevin Reynolds sorti en 2015 ;
 Résurrection d'une espèce éteinte (également appelée désextinction).

Télévision

Série télévisée 

 , série télévisée coréenne diffusée de  à  ;
 , série télévisée américaine basée sur le roman de Jason Mott et développée par Aaron Zelman et diffusée de  à .

Téléfilm 

 Resurrection, téléfilm de Stephen Gyllenhaal diffusé en 1999 ;
 Résurrection (Resurrezione), téléfilm italien des frères Taviani diffusé en 2001.

Épisode 

 ,  épisode de la  saison de  ;
 , titre original de Résurrection,  de la  de  ;
 , titre original de Réincarnations,  de la  de  ;
 , titre original de Résurrection,  de la  dAu-delà du réel : L'aventure continue ;
 , titre original de ,  de la  de  ;
 Résurrection,  de la  de Buffy contre les vampires.
 , titre original de Avec ou sans lui,  épisode de la  de Les Experts : Miami ;
 , titre original de Résurrection,  de la  de  ;

 Musique 

 Groupe 

 , groupe de Symphonic Metal, Speed Metal, Power Metal du Madagascar.

 Festival 

 , festival de rock espagnol.

 Composition 

 In resurrectione Domini Nostri Jesu Christi H 405, Histoire Sacrée pour 3 voix, 2 dessus instrumentaux, et basse continue composée en 1681/1682 par Marc-Antoine Charpentier.
 , oratorio de Georg Friedrich Haendel écrit en 1708 ;
 Résurrection, surnom de la Deuxième Symphonie de Gustav Mahler composée de 1888 à 1894 ;
 Résurrection, pièce symphonique d'Albert Roussel écrite en 1903.

 Opéra 

 , opéra de Franco Alfano de 1904 ;
 , opéra de Peter Maxwell Davies de 1987.

 Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des McCoys présente sur l'album  sorti en 1968 ;
 , chanson d'Andy Kim présente sur l'album  sorti en 1969 ;
 , chanson de Vice Squad présente sur l'album  sorti en 1981 ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en 1990 ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .

 Album 

 The Resurrection, album des  sorti le  ;
 , album de Witchfinder General sorti le  ;
 , album de  sorti en 2009 ;
 Résurrection, album ADX sorti en 1998 ;
 Résurrection, album d'Ophélie Winter sorti le  ;
 , album de  sorti en 1992 ;
 , album du rappeur Twista sorti le  ;
 , album du rappeur Common sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album d'East 17 sorti le  ;
 , album de  sorti en 1999 ;
 , album des  sorti le  ;
 , album des  sorti le  ;
 , album de Chris Pérez sorti le  ;
 , album de Godgory sorti le  ;
 , album de Vice Squad sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album du groupe  sorti le  ;
 , album du groupe  sorti le  ;
 , album du rappeur  sorti le  ;
 , album du groupe  sorti en 2003 ;
 , album de Nicol Sponberg sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de Chimaira sorti le  ;
 , album-live de  sorti en 2008 ;
 , album de Galneryus sorti le  ;
 , album d'Anastacia sorti le  ;
 '', album de  sorti le .

 Histoire 
 Résurrection''' est le nom donné à l'opération organisée en 1958 pour permettre le retour au pouvoir du Général de Gaulle.

Horticulture 

 Résurrection est un cultivar de rosier créé en 1975 à l'occasion de la commémoration des trente ans de la libération du camp de concentration de Ravensbrück.

Homonymie de titre